Lorette steht für
 Lorette, Gemeinde im Département Loire, Frankreich
 Lorette (Manitoba), Gemeinde in der Provinz Manitoba, Kanada
 Mount Lorette, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Lorette ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Lorette (1829–1901), Notar und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs

Siehe auch:
 Notre-Dame-de-Lorette (Begriffsklärung)
 Laurette